Willumsen har flere betydninger:

Efternavn 
 Charles Willumsen – var en dansk skuespiller (1866 – 1951)
 Dorrit Willumsen – dansk forfatter
 Edith Willumsen – var en dansk billedhugger (1875 – 1963)
 Erik Wittrup Willumsen – dansk filmfotograf
 Hanne Willumsen – dansk skuespiller
 Jens Ferdinand Willumsen – var en dansk kunstmaler og billedhugger
 Niels Willumsen – var en dansk fotograf (1812 – 1870)
 Stina Willumsen – dansk politiker

Forskelligt 
 J.F. Willumsens Museum – museum beliggende i Frederikssund Kommune
 Willumsen (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse fra 1947 af J.F. Willumsen